Regionalliga (football allemand)
 Championnat d'Allemagne de football D4